Ammar est un nom d'origine arabe, aussi orthographié .

Patronyme 

famille
 Famille Ben Ammar, nom de plusieurs grandes familles tunisiennes ;

personnalités
 Abdellatif Ben Ammar (1943-2023), réalisateur tunisien ;
 Abou Ammar el Ama, chef spirituel des Nekkarites au  ;
 Ali Ammar (1956-), homme politique libanais ;
 Amanda Ammar (1986-), fondeuse canadienne ;
 Fakhr al-Mulk ibn-Ammar, qadi de Tripoli de 1099 à 1109 ;
  ;
 Hassib Ben Ammar (1924-2008), homme politique et militant tunisien ;
 Héla Ammar (1969-), femme de lettres, avocate et photographe tunisienne ;
 Ibn Ammar (1031-1086), poète arabo-musulman ;
 Michael Ammar (1956-), magicien de close-up américain ;
 Mohammed Ben Ammar (1889-1972), juriste et magistrat tunisien ;
 Mohamed Ammar (1979-), journaliste et homme politique tunisien ;
 Mondher Ben Ammar (1917-2004), avocat et homme politique tunisien ;
 Nabil Ammar (1965-), diplomate et homme politique tunisien ;
 Oussama Ammar (1986-), homme d'affaires franco-libanais ;
 Ridha Ben Ammar (1926-1979), fils de Mohammed Ben Ammar, militant pour l'indépendance tunisienne ;
 Tahar Ben Ammar (1886-1985), homme politique tunisien ;
 Tarak Ben Ammar (1949-), producteur de cinéma et homme d'affaires tunisien ;
 Thami Ammar, homme politique marocain ;
 Lyes Ould-Ammar (1983-), joueur algérien de volley-ball.

Pseudonyme 

 Yasser Arafat (1929-2004), activiste et homme d'État palestinien.

Prénom 
Ammar est un prénom.

Toponyme 

 Beni Ammar, village du Maroc près de Meknès ;
 Ouled Ammar, commune de la Wilaya de Batna en Algérie.

Autres 
 Banû ’Ammâr, famille tunisienne régnant sur Tripoli au Liban de 1070 à 1109
 Stade Boubker Ammar, stade de football basé à Salé au Maroc

Voir aussi 
 Nom arabe

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom